Шверник — фамилия. Известные носители:

 Шверник, Николай Михайлович (1888—1970) — советский политический деятель.
 Шверник, Людмила Николаевна (1916—2003) — советский инженер-конструктор. Лауреат Государственной премии СССР (1977).